Kees Boeke ist der Name folgender Personen:

* Kees Boeke (Pädagoge) (1884–1966), niederländischer Reformpädagoge
 Kees Boeke (Komponist) (* 1950), niederländischer Komponist